Puisieux puede referirse a: 

 Puisieux, comuna francesa situada en Paso de Calais.
 Puisieux, comuna francesa situada en Sena y Marne.